Ansley es un apellido y un topónimo que puede hacer referencia a:

 Mike Ansley (1967), un jugador estadounidense de baloncesto profesional.
 Ansley, un municipio en el estado de Nebraska (Estados Unidos).
 Ansley, una villa en el estado anterior.
 Ansley, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Warwickshire (Inglaterra).